Der Badminton World Cup 1988 fand Anfang September 1988 in National Stadium in Bangkok statt. Das Preisgeld betrug 130.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Endrunde

Dameneinzel

Endrunde

Herrendoppel

Endrunde

Damendoppel

Endrunde

Mixed

Endrunde

Weblinks 
 
 Yang Yang wants World Cup title in his collection
 
 Yang Yang's crown in only 35 minutes
 China set their sights on Seoul

1988
World Cup 1988
World Cup 1988